Mogrozid je hemijsko jedinjenje koje je konstituent glikozida, kukurbitanskih derivata. Oni su prisutni u pojedinim biljkama, kao što je vreža tikve Siraitia grosvenorii. U ovu grupu jedinjenja se ubrajaju:

 Mogrozid II A1 
 Mogrozid II B 
 7-Oxomogroside II E 
 11-Oksomogrozid A1 
 Mogrozid III A2 
 11-Deoksimogrozid III 
 11-Oksomogrozid IV A 
 Mogrozid V 
 7-Oksomogrozid V 
 11-Okso-mogrozid V 
 Mogrozid VI

Ova jedinjenja su uglavnom rastvorna u etanolu.

Primene 
Pojedini mogrozidi u prirodni zaslađivači. Prečišćena smeša mogrozida iz S. grosvenorii voća je 300 puta slađa od šećera. Čisti mogrozid-5 može da bude i do 400 puta slađi.

Mogrozidi su isto tako istraživani kao mogući antikancerni agensi.

Reference 

Тритерпенски гликозиди
Заслађивачи